Aeropuerto Regional de Bonanza (IATA: BZA, ICAO: MNBZ), är en flygplats i kommunen Bonanza i den autonoma regionen Costa Caribe Norte i Nicaragua. Passagerarflygningar till flygplatsen görs reguljärt av flygbolaget La Costeña, ägt av Avianca, från huvudstaden Managua. Landningsbanan är 1 325 meter lång.

Referenser 

Flygplatser i Nicaragua
Geografi i Región Autónoma de la Costa Caribe Norte